

Patronyme 

 Romain Cannone, épéiste français ; 
 Cosimo Aldo Cannone, pilote italien ;
 Niccolò Cannone, joueur italien de rugby à XV ;
 Belinda Cannone, romancière française ;
 Donato Cannone, coureur cycliste italien ;
 Marco Cannone, coureur cycliste italien.

Toponyme 
 Le Cannone est un affluent du petit fleuve côtier français Solenzara.